Municipio de Oakfield puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Oakfield (Iowa), un municipio ubicado en el condado de Audubon.
 Municipio de Oakfield (Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Kent.